Коронелли () — итальянская фамилия, ветвь дворянского испанского рода Коронель из Кастилии (Испания), происходящего от раввина .

Известные носители 
 Коронелли, Антонио (1752—1834) — действительный статский советник, родоначальник русской ветви фамилии Коронелли.
 Коронелли, Виктор Викторович (род. 1958) — российский дипломат.
 Коронелли, Винченцо Мария (1650—1718) — венецианский историк и географ, генерал ордена миноритов, космограф.
 Коронелли, Джулия Евгеньевна (род. 1964) — журналист, писатель.